Donji Lipovac (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Donji Lipovac (Nova Kapela), een plaats in de Kroatische gemeente Nova Kapela